Christian Fredrik Michelet kan syfta på:

* Christian Fredrik Michelet (1697–1769), norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (1792–1874), norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (1860–1935), norsk officer
 Christian Fredrik Michelet (1863–1927), norsk jurist och politiker
 Christian Fredrik Michelet (1891–1962), norsk affärsman